— 42-й император Японии, правивший с 7 сентября 697 по 18 июля 707 года. Имя — Кару. Посмертные титулы — Ямато-нэко-тоёоти, Амэ-но-мамунэ-тоёоти.

Девизы правления 
Момму правил под следующими девизами:
 Тайхо (701—704)
 Кэйун (704—708)

Родословная 
Замечание: титул мико или о: дзи () носили сыновья государя, принцы или князья; титул химэ-мико, кодзё: или одзё: () — носили княгини / принцессы.

Примечания

Литература 
 
  

Правители Азии VIII века
Императоры Японии